

Astronomia 
 110026 Hamill – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hamill  – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nel Dakota del Sud, nella contea di Tripp

Persone 
 Brendan Hamill (1992) – calciatore australiano
 Dorothy Hamill (1956) – pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 James A. Hamill (1877-1941) – avvocato e politico statunitense
 Jamie Hamill (1986) – calciatore scozzese
 Mark Hamill (1951) – attore e doppiatore statunitense
 Matt Hamill (1976) – lottatore di arti marziali miste e di lotta libera statunitense
 Mickey Hamill (1889-1943) – calciatore irlandese
 Rory Hamill (1976) – calciatore nordirlandese
 Tommy Hamill (...–1996) – calciatore nordirlandese